Ва́щенко — поширене українське прізвище.

Відомі носії 

 Ващенко Василь Семенович (1905—1993) — український мовознавець, доктор філологічних наук.
 Ващенко Василь Федотович (1850—1918) — видатний український пасічник
 Ващенко Віктор Петрович (1929—2003) — український історик.
 Ващенко Володимир Олександрович (1978) — український адвокат, юрист.
 Ващенко Гавриїл Харитонович (1928) — білоруський художник у галузі станкового живопису.
 Ващенко Григорій Григорович (1878—1967) — український педагог.
 Ващенко Григорій Іванович (1920—1990) — радянський державний діяч, депутат Верховної Ради СРСР VII—XII скликань.
 Ващенко Костянтин Ілліч (1901—1992) — український радянський вчений у галузі ливарного виробництва.
 Ващенко Костянтин Олександрович — український державний службовець, голова Національного агентства України з питань державної служби.
 Ващенко Олександр (1909—1974) — український письменник і журналіст.
 Ващенко Світлана Титівна (1940) — піаністка, диригент. 
 Ващенко Юлія Юріївна (1978) — українська футболістка, захисник. Учасниця жіночого Євро-2009.
 Ващенко Юрій Володимирович (? — 2014) — старший лейтенант, Міністерство внутрішніх справ України.